Denumirea de Ciflik se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ciflik, un sat în comuna Kărdjali, regiunea Kărdjali;
 Ciflik, un sat în comuna Troian, regiunea Loveci;
 Ciflik, un sat în comuna Belogradcik, regiunea Vidin.